Lubiatowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Śremski, woiwodschap Groot-Polen
 Lubiatowo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren
 Lubiatowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Pyrzycki, woiwodschap West-Pommeren